Certains dramas coréens sont basés sur ce genre, en particulier les dramas qui font référence aux voyages temporels dans le futur mais également aux extra-terrestres.

Notes et références